Fairfax Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Fairfax Township (Iowa)
 Fairfax Township (Kansas)
 Fairfax Township (Minnesota)
 Fairfax Township (Oklahoma)
 Fairfax Township (South Dakota)